Quatre-décembre ou IV-Décembre ou 4-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

4 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en langue française 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Guebenhouse, Loupershouse, Puttelange-aux-Lacs et Carling en  Moselle, par la  armée américaine conduite par le général George Patton.
 Incendie et libération de Rodern dans le Haut-Rhin.
 Le  : 
 Signature du décret de transfert de la préfecture du Var de Draguignan à Toulon et émeutes de protestation.

En Tunisie :
 Le  : 
 Raid de l'armée française sur El Ksar près de Gafsa.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Quatre-Décembre » et « IV-Décembre »

Graphie « 4-Décembre »

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 4 de Diciembre » ou « Cuatro de Diciembre »

Références et localisations

Références

Localisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing Cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

Homonymie
04